Магна́т — людина високого соціального стану, шляхетського походження чи багата.
 Вельмо́жа — від старо слов.: velь-moža, "велика сила, міць"; можновладець.

Вельможа — село в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства